Референдумы в Лихтенштейне проходили 24 января и 2 октября 1988 года. В январе проходили референдумы по увеличению количества мест в Ландтаге с 15 до 25 и по пенсионному фонду. Оба были одобрены 51,7 % голосов избирателей. Октябрьский референдум касался строительства тоннеля Гнальп-Штег, который был одобрен 55,1% голосов.

Контекст

Увеличение количества мест в Ландтаге 
Референдум касался конституционной поправки, предполагавшей увеличение количества мест в Ландтаге с 15 до 25. 

Референдумы по расширению Ландтага ранее были многократно отвергнуты населением в ходе голосования 1919, 1945 и 1972 годов. Тем не менее, на референдуме 1985 года две инициативы, предлагающие увеличение до 21 и 25 мест, соответственно, конкурировали друг с другом и взаимно лишили друг друга законной силы. Дело в том, что, хотя 80% избирателей проголосовали за первое либо второе предложение по расширению Ландтага, ни одно из них по отдельности не набрало необходимых для подтверждения 50% голосов.

Это был факультативный референдум парламентского происхождения: Ландтаг решил выдвинуть на всенародное голосование проект конституционной поправки к статьям № 46-1 и № 46-2 в рамках Статьи № 66 Конституции и Статья № 111 о конституционных изменениях.

Пенсионный фонд 
Референдум касался создания обязательного пенсионного фонда.. Это был факультативный референдум парламентского происхождения: Ландтаг выдвинул на всенародное голосование законопроект в рамках статьи № 66 Конституции.

Строительство тоннеля Гнальп-Штег 
Референдум касался строительства тоннеля между Гналпом и Штегом. Это был факультативный референдум по народной инициативе: в рамках статьи № 66 Конституции бюджет, выделенный на строительство тоннеля Гнальп-Штег Ландтагом, стал предметом запроса на голосование после сбора более 1000 подписей.

Результаты

Увеличение количества мест в Ландтаге

Пенсионный фонд

Строительство тоннеля Гнальп-Штег

Примечания 

Референдумы 1988 года
Референдумы в Лихтенштейне
1988 год в Лихтенштейне
Январь 1988 года
Октябрь 1988 года